

Patronyme 

 André Vallerand (1940-), économiste et homme politique québécois ;
 Claudine Vallerand née Simard (1908-2001), animatrice québécoise à la radio et à la télévision, mieux connue pour son personnage « Maman Fonfon » ;
 Jean Vallerand (1915-1994), musicien, compositeur, critique musical, journaliste et professeur québécois ;
 Marc-Olivier Vallerand (1989-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.